Dagboek van een gek van Gogol, ook bekend als Dagboek van een krankzinnige 
Dagboek van een krankzinnige van Tolstoj